Санкт-Галлен:
 Санкт-Галлен — город в восточной части Швейцарии.
 Санкт-Галлен — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Санкт-Галлен — немецкоязычный кантон на северо-востоке Швейцарии.
 Санкт-Галлен — избирательный округ в Швейцарии (административные округа в данном кантоне отсутствуют).
 «Санкт-Галлен» — профессиональный футбольный клуб из швейцарского города Санкт-Галлен.
 Монастырь Святого Галла — бенедиктинский монастырь, расположенный в швейцарском городе Санкт-Галлен.